

Persone 
 John Rutter – organista, compositore, direttore di coro, direttore d'orchestra, arrangiatore e produttore musicale inglese 
 Michael Rutter – pilota motociclistico inglese
 Michael Rutter – psichiatra, accademico e ricercatore inglese
 Tony Rutter – pilota motociclistico inglese
 William Rutter Dawes – astronomo britannico
 Georginio Rutter - calciatore francese, attaccante dell'Hoffenheim

Altro 
 Operazione Rutter – operazione militare alleata del 1942 con esito catastrofico